Лью́ис Джек Ги́бсон (; 19 июля 2000, Дарем, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции центрального защитника. Игрок клуба «Бристоль Роверс».

Клубная карьера 
До 2017 года выступал за юношескую академию футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед». Летом 2017 года перешёл в «Эвертон», подписав контракт на 3 года. Выступал за команду «ирисок» до 23 лет.

31 января 2020 года перешёл на правах аренды до конца сезона 2019/20 в клуб «Флитвуд Таун», предварительно продлив контракт с «Эвертоном» до 2022 года. За «Флитвуд» до конца сезона 2019/20 сыграл в девяти матчах основного турнира Лиги 1, а также в двух играх плей-офф.

22 сентября 2020 года на правах сезонной аренды перебрался в «Рединг». В сезоне 2020/21 принял участие в 13 матчах «Рединга» в чемпионшипе.

Карьера в сборной 
В 2016 году дебютировал в составе сборной Англии до 17 лет. В 2017 году в составе сборной принял участие в чемпионате Европы, на котором англичане проиграли в финале испанцам, и в чемпионате мира, на котором англичане одержали победу, одержав реванш над испанцами в финале.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения

Командные 
 Сборная Англии (до 17 лет)
 Чемпион мира среди игроков до 17 лет: 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Чемпионы мира по футболу среди юношей
Игроки ФК «Флитвуд Таун»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Бристоль Роверс»